Filip Starzyński (ur. 1991) – polski piłkarz 
 Filip Starzyński (ur. 1993) – polski hokeista